Caning peut être :
 Caning, langue dadjo parlée au Soudan ;
 coup de canne, pratique sadomasochiste.